Ulf Söderström kan syfta på:

Ulf Söderström (författare)
Ulf Söderström (ishockeyspelare)